

Nom 
Le patronyme anglo-saxon Kirby est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Alister Kirby (1886-1917), rameur d'aviron britannique ;
 Bill Kirby (1975-), nageur australien ;
 Bruce Kirby (1928-2021), acteur américain ;
 Bruce Kirby (1929-2021), journaliste, régatier et architecte naval canadien ;
 Bruno Kirby (1949-2006), acteur américain ;
 Plusieurs 
 Edward Kirby (1901-1968), athlète américain ;
 Jack Kirby (1917-1994), auteur de comic américain ;
 Plusieurs  ;
 Josh Kirby (1928–2001), artiste britannique ;
 Joshua Kirby (1716–1774), peintre paysagiste, graveur et écrivain anglais, improprement prénommé John ;
 Karolyn Kirby (1961-), joueuse américaine de beach-volley ;
 Laurence Kirby (1952-), mathématicien logicien britannique ;
 Plusieurs  ;
 Madge Kirby (1884-?), actrice britannique du cinéma muet américain ;
 Peter Kirby (1931-), bobeur canadien ;
 Robion Kirby (né en 1938), mathématicien américain ;
 Rollin Kirby (1874-1952), dessinateur de presse américain
 Vanessa Kirby (1988-), actrice britannique ;
 William Kirby (1759-1850), entomologiste britannique ;
 William Kirby (1817-1906), écrivain canadien ;
 William Forsell Kirby (1844-1912), entomologiste et spécialiste du folklore britannique.

Le prénom Kirby est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Kirby Puckett (1960-2006), sportif américain élu au Temple de la renommée du baseball ;
 Kirby Yates (1987-), joueur américain de baseball.

Art et culture 
 Cameo Kirby, film américain réalisé par John Ford, sorti en 1923.
 Rip Kirby, personnage de fiction et une série de bande dessinée en noir et blanc, créé par Alex Raymond en 1946.
 Kirby, personnage de jeu vidéo et héros de la série homonyme.
 Kirby (Hoshi no Kābī), série télévisée d'animation japonaise.

Toponymes 

 Kirby (Arkansas)
 Kirby (Ohio)
 Kirby (Texas)
 Kirby (Vermont)
 Kirby (Wyoming)

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Homonymie de titre